Molle steht für:

 Molle, anderer Name für Backtrog
 Sähmolle, Metalltrog zur Handaussaat von Getreide
 Molle, Biermaß, siehe Bierglas
 Émile Molle, französischer Automobilhersteller
 Molle (Leine), Nebenfluss der Aller, siehe Leine (Aller) #Einzugsgebiet und Zuflüsse

Molle ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Molle (* 1971), deutsche Ruderin
 John Molle (1876–1921), US-amerikanischer Uhrmacher und Schreibmaschinenhersteller
 Robert Molle (* 1962), kanadischer Ringer

Die Abkürzung MOLLE steht für:
 Modular Lightweight Load-carrying Equipment, militärisches System zum Tragen von Ausrüstung

Siehe auch:
 Schinus molle, Peruanischer Pfefferbaum
 Dalle Molle (Begriffsklärung)
 Molle-Gletscher, Gletscher im Enderbyland, Antarktika
 Molle Islands, Inselgruppe vor der Küste von Queensland, Australien
 Ulcus molle, sexuell übertragbare Krankheit

Abkürzung